Fregata (klasa okrętów):
 fregata – okręt żaglowy
 fregata pancerna
 fregata – okręt eskortowy
 fregata rakietowa
 fregata, pełnorejowiec – typ ożaglowania
 fregata – ptak z rodziny fregat:
 fregata mała
 fregata średnia
 fregata białobrzucha
 fregata wielka
 fregata orla

Zobacz też 
 Fregat